Jacques Barrot  (1937-2014), Frans politicus en rechter
 Odilon Barrot (1791-1873), Frans politicus
 Kabinetten-Barrot, Frans kabinet (1848-1849) van Odilon Barrot